KDO steht für:
 Kirchliche Dienstvertragsordnung, arbeitsrechtliche Regelung der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau
 Anordnung über den kirchlichen Datenschutz, die Datenschutz-Regeln für den Bereich der römisch-katholischen Kirche in Deutschland
 den Kadhdhoo Airport auf den Malediven, nach dem IATA-Flughafen-Code
 2-Keto-3-Desoxy-Octonat, Kernoligosaccharid des Lipopolysaccharids gramnegativer Bakterien, siehe Lipopolysaccharide

KdO steht für:
 Kommandeur der Ordnungspolizei im Nationalsozialismus, siehe Ordnungspolizei und Befehlshaber der Sicherheitspolizei und des SD

Kdo steht für:
 Kommando (militärische Dienststelle)

kdo steht für:
 Kordofanische Sprachen (ISO-639-5-Code)

KDO